Ubuntu Kylin ( «Превосходный цилинь») — дистрибутив операционной системы Ubuntu на базе Linux. Эта система была разработана с целью уменьшить зависимость китайской экономики от операционных систем зарубежной разработки.

Продукт позиционируется как «свободное продолжение китайской ОС Kylin». В 2013 году Canonical достигла соглашения с Министерством промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики о совместном создании, и выпуске операционной системы на основе Ubuntu с функциями, ориентированными на китайские рынки. Ubuntu Kylin предназначен для настольных компьютеров, и ноутбуков.

Первая официальная версия Ubuntu Kylin 13.04 вышла 25 апреля 2013 года — в тот же день, когда вышла Ubuntu 13.04 (Raring Ringtail). Ubuntu Kylin включает китайские методы ввода, китайские календари, индикатор погоды и онлайн-поиск музыки из Dash.

В выпуске 14.10 появляется собственный центр приложений Ubuntu Kylin (UKSC), и утилита, которая помогает пользователям выполнять вычислительные задачи, под названием Youker Assistant.

Команда Ubuntu Kylin также сотрудничает с Sogou для разработки Sogou Input Method для Linux. Поскольку операционная система имеет закрытый исходный код, она не включена в официальные образы, но пользователи могут её загрузить с сайта UKSC, или Sogou.

Ubuntu Kylin названа в честь мифического животного цилинь.

По умолчанию установлен пакет офисных программ WPS Office.

Версии

Примечания

Ссылки 
 
 Kylin — подход к информационной безопасности по-китайски

Linux
Дистрибутивы семейства Ubuntu